Dudley Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Dudley Island (Maine)
 Dudley Island (Michigan)
 Dudley Island (North Carolina)